Чемпіонат Швейцарії з хокею 1984 — 73-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став «Давос» (24 титул). НЛА покинув Цюрих СК, який вибув до НЛБ.

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у чотири етапи, на першому етапі команди грали в два кола. На другому етапі поділялись на дві групи (1-4 місця та 5-8 місця) і проводили ще два кола (очки усіх етапів зберігались). Третій та четвертий етап проходили за аналогією перших двох етапів.

Перший етап (підсумкова таблиця)

Другий етап

(1-4 місця)

(5-8 місця)

Третій етап (підсумкова таблиця)

Четвертий етап

(1-4 місця)

(5-8 місця)

Найкращий бомбардир 
 Річмонд Гослен (ХК «Біль») — 104 очка (46 + 58)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1984 у швейцарському спорті